Dennis Obeng – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Ernest Obeng – ex velocista ghanese
 Samuel Obeng – calciatore ghanese